Кубок мира 2017 — профессиональный командный снукерный турнир, проходящий с 3 по 9 июня 2017 года в Уси, Китай. Турнир проводится в Китае во второй раз. Действующие чемпионы команда Китая Чжоу Юэлун, Янь Бинтао также будут принимать участие в турнире.

Призовой фонд 
 Команда-победитель: 200,000 $
 Команда-финалист: 100,000 $
 Полуфинал: 60,000 $
 Четвертьфинал: 40,000 $
 3-е место в группе: 22,500 $
 4-е место в группе: 15,000 $
 5-е место в группе: 10,000 $
 6-е место в группе: 7,500 $
 Общий призовой фонд: 800 000 $

Формат 

В турнире примут участие 24 команды из 23 стран. Китай, как страна-хозяйка турнира, выставила 2 команды. Всего участвуют двадцать четыре команды по два игрока (восемь команд сеяные, две получили уайлд-кард, остальные были выбраны преимущественно исходя из развития игры в стране). Команды были распределены на четыре группы, по шесть в каждой. Две лучшие команды из каждой группы пройдут в плей-офф. 

Каждый матч в групповом этапе состоит из пяти фреймов (игр). Вначале друг против друга играют первые номера сборных, затем — вторые. После этого проходит игра в парном разряде (снукеристы чередуются после каждого удара в серии), а потом 1-й номер одной сборной играет против 2-го номера команды-соперника, и наоборот (2-й против 1-го). За каждый выигранный фрейм команде начисляется одно очко; таким образом, максимально возможное количество очков, набранных одной сборной по итогам группового этапа — 20. Если по итогам групповой стадии у двух или более команд набрано равное количество очков, в расчёт берутся результаты их очной встречи.

На стадии плей-офф матчи играются уже до 4 побед (максимум 7 фреймов). К пяти вышеописанным фреймам добавляется ещё по одной парной и одиночной играм. В «дополнительном» одиночном фрейме соперники определяются капитанами команд. В плей-офф, в отличие от группового этапа, если одна из команд уже добилась решающего перевеса (4 победы), то оставшиеся партии не играются.

Состав сборных

Результаты

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Финал

Сенчьюри (сотенные серии)
На турнире было сделано 14 сотенных серии. Команда победитель (-A) не сделали ни одной сотенной серии.
  – 140 Райан Дэй, 109 Марк Уильямс
  – 133, 116 Тепчайя Ун-Нух, 101 Ноппон Саенгхам
  – 133, 104 Марк Аллен
  – 130 Джон Хиггинс
  – 121 Люка Бресель
  – 112 Джадд Трамп
  B – 112 Чжоу Юэлун
  – 105 Нил Робертсон
  – 105 Дункан Беззима
  – 103 Марко Фу

Примечания

Ссылки 

2017
2017 год в снукере